Le termer Puvirnituq peut se référer à:

Toponymes

 Puvirnituq, un village nordique de la baie d'Hudson, dans la région administrative du Nord-du-Québec, au Québec, au Canada.
 Rivière de Puvirnituq, un affluent de la rivière Sorehead, un affluent de la baie d'Hudson.
 Petite rivière de Puvirnituq, un affluent de la rivière de Puvirnituq, dans la région administrative du Nord-du-Québec, au Québec, au Canada.
 Baie de Puvirnituq
 Lac de Puvirnituq
 Monts de Puvirnituq
 Réserve de parc national des Monts-de-Puvirnituq, une aire protégée située au nord-ouest d'Akulivik, dans la région administrative du Nord-du-Québec, au Québec, au Canada.

Homonymie d'hydronyme